Il singolare femminile dell'Apia International Sydney 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Li Na che è stata sconfitta in finale da Viktoryja Azaranka per 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Li Na (finale)

  Samantha Stosur (primo turno)
  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Marion Bartoli (quarti di finale)

Qualificate 

  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

  Chanelle Scheepers (secondo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Melinda Czink (primo turno)

Lucky Losers

  Alexandra Dulgheru (secondo turno)

  Polona Hercog (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2012